

Astronomia 
 Daniell – cratere lunare
 Pila Daniell – tipo di pila

Geografia
Penisola Daniell – penisola della Terra della Regina Vittoria, in Antartide

Persone 
 Harold Daniell – pilota motociclistico britannico
 Henry Daniell – attore britannico
 John Frederic Daniell – chimico e meteorologo britannico
 Leaf Daniell – schermidore britannico
 Marcus Daniell – tennista neozelandese
 Thomas Daniell – pittore inglese